O Club Rubio Ñu (mais conhecido como Rubio Ñú) é um clube de futebol paraguaio do bairro de Santísima Trinidad, na cidade de Assunção. Foi fundado no dia 24 de agosto de 1913 (106 anos), manda seus jogos no estádio La Arboleda com capacidade para 4.500 lugares. Atualmente disputa o  Campeonato Paraguaio.

 
Clubes de futebol fundados em 1913